Minato bezeichnet:
 Minato (Tokio), einen Bezirk der japanischen Präfektur Tokio
 Minato-ku (Nagoya), einen Stadtbezirk der japanischen Stadt Nagoya, Aichi
 Minato-ku (Osaka), einen Stadtbezirk der japanischen Stadt Osaka, Osaka
 Minato (Hyōgo), einen Fluss in der japanischen Präfektur Hyōgo
 Minato (Kagawa), einen Fluss in der japanischen Präfektur Kagawa
 Minato (Sakai), eine ehemalige Kleinstadt in der japanischen Präfektur Ōsaka, heute ein Stadtteil im Stadtbezirk Sakai von Ōsaka
 Minato (Aomori), eine ehemalige Kleinstadt in der japanischen Präfektur Aomori, eingemeindet nach Hachinohe
 Minato (Ibaraki), eine ehemalige Kleinstadt in der japanischen Präfektur Ibaraki, eingemeindet nach Nakaminato
 Minato (Nagasaki), eine ehemalige Kleinstadt in der japanischen Präfektur Nagasaki
 Minato (Fukushima), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Fukushima, eingemeindet nach Aizu-Wakamatsu
 Minato, ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Chiba, umbenannt in Kominato (Chiba)
 Minato (Ishikawa), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Ishikawa, eingemeindet nach Mikawa (Ishikawa)
 Minato (Nagano), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Nagano, eingemeindet nach Okaya
 Minato (Kyōto), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Kyōto, eingemeindet nach Kumihama
 Minato (Kōbe), ein ehemaliges Dorf im Landkreis Yatabe der japanischen Präfektur Hyōgo, heute ein Stadtteil von Kōbe
 Minato (Seidan), ein ehemaliges Dorf im Landkreis Mihara der japanischen Präfektur Hyōgo, eingemeindet nach Seidan (Hyōgo)
 Minato (Wakayama), ein ehemaliges Dorf im Landkreis Kaisō der japanischen Präfektur Wakayama, eingemeindet nach Wakayama
 Minato (Tanabe), ein ehemaliges Dorf im Landkreis Nishimuro der japanischen Präfektur Wakayama, eingemeindet nach Tanabe (Wakayama)
 Minato (Saga), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Saga, eingemeindet nach Karatsu
 Minato (Okinawa), ein ehemaliges Dorf in der US-Militärverwaltung der Ryūkyū-Inseln, eingemeindet nach Naha
 Minato (Chūō), einen Stadtteil des Tokioter Bezirks Chūō

Minato ist der Familienname folgender Personen:
Nicolò Minato (1630–1698), italienischer Operndichter der Barockzeit.
Yūsuke Minato (* 1985), japanischer Nordischer Kombinierer

eo:Minato-kvartalo